St. Marien Bergen  steht für folgende Kirchengebäude:

 St. Maria (Bergen, Affing), Bayern 
 St.-Marien-Kirche (Bergen) auf Rügen
 Marienkirche (Bergen), Norwegen